Pierre Vaneck (1931-2010), acteur français ;
Aurélie Vaneck (née en 1983), actrice française ;
Thibaud Vaneck (né en 1985), acteur français.